Сарай-Чекурча () — село. Входит в состав Среднекорсинского сельского поселения Арского района Республики Татарстан России.

ИСТОРИЯ

Село в Арском районе, в бассейне р. Кисьмесь, в 8 км к востоку от г. Арск.

На 2008 г. - 196 жителей (татары).

Молочное скотоводство.

Начальная школа, клуб. Мечеть.

Известно с 1602–03 гг. как. д. Чегорча. В дореволюционных источниках известно также под названием Татарская Чекурча. В 18 - 1-й половине 19 вв. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, шерстобитным и валяльным промыслами. В начале 20 в. здесь функционировали мечеть (построена в 1909 г., памятник архитектуры), мектеб, водяная мельница (совместно с обществом д. Кер-Хайван), кузница, 3 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1359,2 десятины.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Сарай-Чекурча Казанского уезда Казанской губернии проживали 620 человек (306 мужчин, 314 женщин), из них 589 мусульман.

До 1920 г. село входило в Кармышскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в Арском кантоне Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Арском районе.

Число жителей: в 1782 г. - 88 душ мужского пола, в 1859 г. - 453, в 1897 г. - 635, в 1908 г. - 760, в 1920 г. - 761, в 1926 г. - 682, в 1938 г. - 495, в 1949 г. - 383, в 1958 г. - 567, в 1970 г. - 267, в 1979 г. - 122, в 1989 г. - 148, в 2002 г. - 199 чел.

География 
Расстояние до районного центра 14 километров.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Средняя годовая температура 3,5 °C.

Население 
Численность населения — 209 человек.

Национальный состав поселения — татары.

Примечания 

Населённые пункты Арского района